A Estrada Marechal Alencastro é um logradouro da cidade do Rio de Janeiro.

Liga os bairros de Deodoro e Vila Militar ao bairro de Anchieta, cruzando a Avenida Brasil e terminando na divisa com o bairro de Olinda, no municìpio de
Nilópolis. nessa estrada passa pelas estações de trem da Supervia: Anchieta e Ricardo de Alburquerque, além de passar pelo Cemitério de Ricardo.

Marechal Alencastro